

Géographie
Torrance, ville du Comté de Los Angeles en Californie, a été nommée ainsi en hommage à son fondateur, Jared Sidney Torrance. 
Le comté de Torrance est l’un des 33 comtés de l’État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis d’Amérique.
 est une ville écossaise, du council area d'East Dunbartonshire.

Patronyme
Sam Torrance, né le , est un golfeur écossais.